Digertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Digertjärnen, Dalarna, sjö i Leksands kommun,  (20,3 ha)
Digertjärnen (Los socken), sjö i Ljusdals kommun,  (30 ha)
Digertjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 689260-145753), sjö i Härjedalens kommun,  (11,9 ha)
Digertjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 689922-145481), sjö i Härjedalens kommun,  (9,56 ha)
Digertjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (15,4 ha)
Digertjärnen (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Digertjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (7 ha)
Sör-Digertjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (3,89 ha)
Digertjärnen (Klövsjö socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (25,4 ha)
Digertjärnen (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Digertjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,

Se även
Degertjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn